Krylowka () steht für:
 Krylowka (Brjansk), Rajon Krasnaja Gora, Oblast Brjansk
 Krylowka (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad (früher Wischrodt, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Krylowka (Kursk), Oblast Kursk
 Krylowka (Nowosibirsk), Oblast Nowosibirsk
 Krylowka (Orenburg), Rajon Tozkoje, Oblast Orenburg 
 Krylowka (Pensa), Oblast Pensa
 Krylowka (Primorje), Region Primorje
 Krylowka (Rjasan), Oblast Rjasan
 Krylowka (Samara), Oblast Samara
 Krylowka (Baktschar), Rajon Baktschar, Oblast Tomsk
 Krylowka (Kriwoscheino), Rajon Kriwoscheino, Oblast Tomsk
 Krylowka (Woronesch), Oblast Woronesch
 Krylowka (Krim), Rajon Saky, Autonome Republik Krim